VSK VŠB TU Ostrava je vysokoškolský futsalový klub ze slezské části Ostravy, hrající od sezóny 2009/10 druhou celostátní futsalovou ligu – sk. Východ. Klub patří pod VSK VŠB TU Ostrava a je pod patronátem Vysoké školy báňské - Technická univerzita Ostrava.

Klub byl založen v roce 1996 fotbalovým trenérem a asistentem KVTS VŠB-TUO Mgr. Václavem Svobodou po dokončení stavby univerzitní sportovní haly. V sezóně 2000/01 klub vyhrál druholigovou skupinu Východ a postoupil tak poprvé v historii do nejvyšší soutěže. V níž klub obsadil dvanáctou pozici, ale kvůli reorganizaci soutěže na dvanáct týmů pro příští sezónu nakonec sestoupil. Návrat se klubu podařil o čtyři sezóny později, kdy se mu povedlo vyhrát podruhé druholigovou skupinu Východ. V nejvyšší soutěži se pak klub překvapivě udržel tři sezóny, v té poslední 2008/09 sestupuje z posledního místa zpátky do druhé ligy. Ve druhé lize se klub nadále drží stabilně od sezóny 2009/10.

Své domácí zápasy odehrává klub ve sportovní hale VŠB TU Ostrava s kapacitou 100 diváků.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1996 – VSK VŠB TU Ostrava (Vysokoškolský sportovní klub Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava)
 2006 – VSK VŠB TU Megas Ostrava (Vysokoškolský sportovní klub Vysoká škola báňská - Technická univerzita Megas Ostrava)
 2007 – VSK VŠB TU Ostrava (Vysokoškolský sportovní klub Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava)

Umístění v jednotlivých sezonách 
Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky klubu 
 Profil klubu na stránkách VŠB - TU 

Sport na VŠB – Technické univerzitě Ostrava
České futsalové kluby
Futsalové kluby založené v roce 1996
VŠB TU Ostrava
Univerzitní sportovní kluby v Česku
Futsal v Ostravě